12-й чемпионат мира по волейболу среди мужских клубных команд проходил с 18 по 23 октября 2016 года в Бетине (Бразилия) с участием 8 команд.

Команды-участницы 
  «Минас» (Белу-Оризонти, Бразилия) — команда страны-организатора;
  «Эль-Гаиш» — победитель чемпионата Африки среди клубных команд 2016;
  «Тайчунг Банк» (Тайвань) — победитель чемпионата Азии среди клубных команд 2015;
  «Зенит» (Казань, Россия) — победитель Лиги чемпионов ЕКВ 2016;
  «Сада Крузейро» (Белу-Оризонти, Бразилия) — победитель чемпионата Южной Америки среди клубных команд 2016;
  «Трентино» (Тренто, Италия) — уайлд-кард, финалист Лиги чемпионов ЕКВ 2016;
  УПСН (Сан-Хуан, Аргентина) — уайлд-кард, победитель чемпионата Южной Америки среди клубных команд 2015;
  «Персональ Боливар» (Сан-Карлос де Боливар, Аргентина) — уайлд-кард;

Составы корзин

Предварительный этап 
В скобках в колонках В (выигрыши) — число побед со счётом 3:2, в колонках П (поражения) — поражений 2:3.

Группа A

Группа В

Финальный раунд

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоги

Положение команд

Индивидуальные награды 

 Самый полезный игрок
  Уильям Аржона («Сада Крузейро»)
 Лучший связующий
  Симоне Джанелли («Трентино»)
 Лучший доигровщик
  Йоандри Леал («Сада Крузейро»)
  Вильфредо Леон («Зенит»)

 Лучший блокирующий
  Пабло Крер («Персональ Боливар»)
  Артём Вольвич («Зенит»)
 Лучший диагональный
  Эвандро Герра («Сада Крузейро»)
 Лучший либеро
  Сержио Ногейра («Сада Крузейро»)

Ссылки 
 Чемпионат на сайте ФИВБ

Чемпионаты мира по волейболу среди клубных команд
2016 год в волейболе